Iacobești se poate referi la:

 Iacobești, Alba
 Iacobești, Suceava

Vezi și 
 Iacobeni
 Iacobescu

Toponime românești